Murgenbach und Murkenbach sind geographische Namen:

Gewässer:
 Murgenbach (Amper), linker Zufluss der Ammer bei Morgenbach, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Murkenbach (Schwippe), linker Zufluss der Schwippe nahe der Autobahnausfahrt Böblingen-Sindelfingen, Stadt Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Hochwasserrückhaltebecken Murkenbach, am Murkenbach zwischen dessen Wohngebiet Rauher Kapf und der Stadt Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Ort:
 Murkenbach, alte Namensform von Merkenbach, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Morgenbach